Грице́нко — українське прізвище, утворене від Гриць — народної форми імені Григорій.

А 
 Гриценко Аделіна Павлівна ( 1930) — український історик.

Гриценко Анатолій 
 Гриценко Анатолій Васильович (1930—2007) — український діяч, міністр енергетики і електрифікації України (1993).
 Гриценко Анатолій Павлович ( 1958) — український зрадник, Голова ВР АР Крим в 1997—1998 і 2006—2010 роках.
 Гриценко Анатолій Степанович ( 1957) — український політик.

Гриценко Андрій 
 Гриценко Андрій Андрійович ( 1948) — український економіст, член-кореспондент НАН України, професор.
 Гриценко Андрій Леонідович — старший сапер ДСНС України у Донецькій області, кавалер ордена «За мужність».
 Гриценко Андрій Петрович ( 1976) — український педагог і науковець.

 Гриценко Артур Володимирович ( 1979) — український футболіст, захисник ФК «Самбір».

В 
 Гриценко Василь Миколайович (1975—2015) — сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Гриценко Володимир Миколайович — головний сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Гриценко Віктор 
 Гриценко Віктор Васильович ( 1946) — український письменник.
 Гриценко Віктор Львович (1851—1893) — французький поет та російський дипломат українського походження.

Гриценко Володимир 
 Гриценко Володимир Ігорович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гриценко Володимир Ілліч ( 1937) — український вчений-кібернетик, лауреат Державної премії УРСР, Державної премії СРСР, премії ім. М. В. Глушкова, Державної премії України.
 Гриценко Володимир Петрович ( 1947) — український вчений-геолог та палеонтолог.

Г 
 Гриценко Ганна Валентинівна — український соціолог, дослідник українських ультраправих рухів, гендерний дослідник.

Д 
 Гриценко Денис Володимирович —капітан 2-го рангу Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

І 

 Гриценко Іван Антонович ( 1920) — доктор історичних наук, дослідник історії України середини XVII століття.
 Гриценко Іван Єфремович (бл. 1885—1936) — український і російський оперний співак (драматичний тенор).
 Гриценко Іван Никифорович (1921—1991) — український радянський науковець, ветеринарний лікар, доктор ветеринарних наук (1967), професор (1984).
 Гриценко Іван Сергійович ( 1957) — декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук.
 Гриценко Ілля Вікторович (1997—2012) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Л 
 Гриценко Лілія Олімпіївна (1917—1989) — російська актриса. Народна артистка Росії.

М 
 Гриценко Максим Віталійович ( ?) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Гриценко Микола 
 Гриценко Микола Іванович ( 1938) — український поет і журналіст комуністичної доби.
 Гриценко Микола Іванович (нар. 1943 р.) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1989), професор (1990).
 Гриценко Микола Миколайович (1856—1900) — художник-пейзажист.
 Гриценко Микола Олімпійович (1912 — 1979) — російський актор.
 Гриценко Микола Семенович ( 1962) — український поет.

 Гриценко Михайло Іларіонович (1906—1980) — військовий, Герой Радянського Союзу (1945), учасник Другої світової війни.

Н 
 Гриценко Наталя Георгіївна ( 1956) — український кінознавець. Член Національної спілки кінематографістів України.

О

Гриценко Олександр 
 Гриценко Олександр Анатолійович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гриценко Олександр Андрійович ( 1957) — український поет.
 Гриценко Олександр Олександрович ( ?) — полковник Міністерства внутрішніх справ України, кавалер ордена «За мужність».
 Гриценко Олександр Петрович (? — 2014) — учасник Революції гідності.

Гриценко Олена 
 Гриценко Олена Аврамівна (нар. 1951 р.) — український економіст, кандидат економічних наук, професор
 Гриценко Олена Миколаївна ( 1940) — український фармацевт, доктор фармацевтичних наук, професор.

П 

 Гриценко Петро Трохимович (1908—1945) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).

Р 
 Гриценко Роман Володимирович (1980—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Гриценко Сергій Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гриценко Сергій Миколайович — старший радник юстиції, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня

Т 
 Гриценко Тамара Олександрівна ( 1938) — українська бандуристка, співачка, народний артист УРСР.

Х 
 Гриценко Хведір Хведорович (1814—1889) — український бандурист.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко